Ед Бельфур (,  21 квітня 1965, Карман, Манітоба) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Член Зали слави хокею з 2011 року. Олімпійський чемпіон. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1983 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Чикаго Блекгокс», «Сан-Хосе Шаркс», «Даллас Старс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Флорида Пантерс» та «Лександ».

Загалом провів 1124 матчі в НХЛ, включаючи 161 гру плей-оф Кубка Стенлі.

У 2002 завоював золоту Олімпійську нагороду в складі збірної Канади при цьому не провів жодної зустрічі, перебуваючи в запасі, а в матчах брали участь Кертіс Джозеф та Мартен Бродер.

Виступав за збірну Канади.

Тренерська діяльність 
Тренер воротарів у клубі «Сент-Луїс Блюз».

Нагороди та досягнення 
 Пам'ятний трофей Колдера — 1991.
 Трофей Вільяма М. Дженнінгса — 1991, 1993, 1995, 1999.
 Трофей Везіни — 1991, 1993.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1991, 1993.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1992, 1993, 1996, 1998, 1999, 2003 (травмований).
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1995.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Даллас Старс» — 1999.
 Нагорода Роджера Кроз'єра — 2000.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Див. також 
 Список 100 найкращих гравців НХЛ за версією журналу The Hockey News

Примітки

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Канади з хокею
Призери зимових Олімпійських ігор 2002
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Канадські олімпійські чемпіони
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Лександса»
Тренери «Сент-Луїс Блюз»
Члени зали слави хокею
Канадські хокейні тренери
Французи Канади